Legazpi (Albay), een stad in de Filipijnse provincie Albay
Legazpi (metrostation) van de metro van Madrid
Legazpi (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa

Personen 
Miguel López de Legazpi, de Spaanse conquistador die de Filipijnen onder Spaanse controle bracht